Schonach bezeichnet:

 Schonach im Schwarzwald, Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schonach (Creglingen), Weiler im Stadtteil Finsterlohr von Creglingen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

 Schonach (Gutach), linker Zufluss der oberen Gutach (zur Kinzig) in Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg 
 Schonach (Tauber), linker Zufluss der Tauber vor Tauberscheckenbach, Gemeinde Adelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Schönach
 Schonachbach, rechter Zufluss des Reichenbachs (zur Gutach, zur Kinzig) vor Hornberg, Ortenaukreis, Baden-WÜrttemberg